Забег на 10 000 метров у женщин на чемпионате мира 2013 года прошёл 11 августа.

Рекорды
Рекорды до начала соревнований.

Квалификационные стандарты

Финал 
Старт финального забега был дан в 21:05 по московскому времени.

Ссылки 
 Официальный протокол соревнований

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013